Maria Adelheid van Savoye (Frans: Marie-Adélaïde) (Turijn, 6 december 1685 — Versailles, 12 februari 1712) was de moeder van koning Lodewijk XV van Frankrijk.

Jeugd 
Maria Adelheid was de oudste dochter van Victor Amadeus II, hertog van Savoye (die na haar dood koning van Sicilië en Sardinië zou worden) en diens eerste echtgenote Anne Marie van Orléans. Haar grootouders aan moederskant waren Filips I, hertog van Orléans en diens eerste vrouw Henriëtta Anne van Engeland. Haar grootouders aan vaderskant waren hertog Karel Emanuel II van Savoye en zijn vrouw Maria Johanna van Savoye-Nemours.

Huwelijk 

Toen Maria Adelheid tien jaar oud werd, werd ze de aanstaande van haar neefje Lodewijk, hertog van Bourgondië. Op 7 december 1697, toen ze twaalf jaar was, trouwden zij. De hertog van Bourgondië was de oudste zoon van Lodewijk van Frankrijk, de Grand Dauphin, en diens echtgenote Maria Anna Victoria van Beieren. Lodewijk was een kleinzoon van koning Lodewijk XIV en de tweede in lijn van de troonopvolging, na zijn vader. Het huwelijk was gearrangeerd om de relatie tussen Frankrijk en Savoye te verbeteren, maar het koppel werd verliefd op elkaar en zou een goed huwelijk hebben, wat een uitzondering was aan het hof van Versailles. Haar schoongrootvader Lodewijk XIV, haar schoonvader en haar zoon de latere Lodewijk XV, stonden allemaal bekend om hun slechte huwelijken.

Overlijden 
Op 14 april 1711 stierf haar schoonvader. De man van Maria Adelheid werd de nieuwe Dauphin en zij werd Dauphine. Beide echtelieden werden in het begin van 1712 ernstig ziek, en stierven beide, Maria Adelheid op 12 februari en Lodewijk op 18 februari. Ze stierven waarschijnlijk aan de mazelen. De oudste zoon van Lodewijk en Maria Adelheid was al overleden in 1705. Hun tweede zoon werd de nieuwe Dauphin maar stierf al enkele weken later op 8 maart en aan dezelfde ziekte. Toen Maria Adelheid stervende was, zei ze het volgende tegen Madame de Guiche: 
"Tot ziens, prachtige hertogin. Vandaag de Dauphine en morgen niks."

Kinderen 
Uit het huwelijk van Maria Adelheid en Lodewijk werden drie kinderen geboren:
 Lodewijk van Frankrijk (25 juni 1704 – 13 april 1705), hertog van Bretagne
 Lodewijk van Frankrijk (8 januari 1707 – 8 maart 1712), hertog van Bretagne, later dauphin van Frankrijk
 Lodewijk van Frankrijk (15 februari 1710 – 10 mei 1774), hij werd na de dood van Lodewijk XIV koning van Frankrijk

Voorouders 

Huis Savoye
Savoye, M